Paul Ewald ist der Name folgender Personen:

* Paul Ewald (Historiker) (1851–1887), deutscher Historiker 
 Paul Ewald (Theologe) (Hermann August Paul Ewald; 1857–1911), deutscher Theologe 
 Paul Ewald (Schauspieler) (* 2006), deutscher Schauspieler
 Paul Peter Ewald (1888–1985), deutscher Physiker